Ahmetler ist Ortsname in der Türkei
 Ahmetler (Manavgat), Antalya 
 Ahmetler (Pazaryeri), Bilecik 
 Ahmetler (Bolu), 
 Ahmetler (Biga), 
 Ahmetler (Ayvacık), 
 Ahmetler (Kiraz), İzmir 
 Ahmetler (Kofçaz), 
 Ahmetler (Ovacık), 
 Ahmetler (Fatsa), 
 Ahmetler (Demirci), 
 Ahmetler (Eşme), 
 Ahmetler İstasyonu